Teraterpeton (du grec, signifiant « magnifique chose rampante ») est un genre éteint de reptiles archosauromorphes allokotosauriens, qui a vécu au Trias supérieur (Carnien), en Amérique du Nord. Il appartient à la famille des Trilophosauridae.

Une seule espèce est rattachée au genre : Teraterpeton hrynewichorum, décrite par H.-D. Sues en 2003.

Découverte 
Un seul squelette partiel de Teraterpeton a été découvert. Cet holotype a été trouvé par des paléontologues amateurs (George P. et Sandy Hrynewich) sur une falaise côtière de la côte atlantique du Canada dans la formation géologique de la Wolfville dans la province de Nouvelle-Écosse. Le nom latinisé des découvreurs a été donné à l'espèce : hrynewichorum.

Description 
Teraterpeton a une apparence singulière, très différente de celles des autres archosauromorphes.

Son crâne est très allongé, formant un long museau pointu, édenté dans sa partie antérieure . Ces dents sont petites et pointues, très rapprochées. Sur la mâchoire supérieure (maxillaire) elles se situent très à l’intérieur de la bouche ; elles sont doublées par une rangée de dents  palatines. Les dents supérieures s'imbriquent étroitement avec celles de la mandibule.

Au-dessus des orbites, deux saillies osseuses sont formées par l'os lacrymal et l'os préfrontal. Le crâne présente aussi deux grandes ouvertures (fenestrae) pour ses narines, plus grandes que les cavités des orbites.

Classification 
La phylogénie des Trilophosauridae a été révisée en 2015 par S.J. Nesbitt et ses collègues. Leur cladogramme ci-après montre la position de Teraterpeton hrynewichorum au sein des Archosauromorpha :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Notes et références

Références 

Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Diapside du Trias supérieur
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Allokotosauria
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 2003